Левенков — фамилия; имеет женскую форму Левенкова.
 Левенков, Александр Данилович (1929—2007) — советский архитектор.
 Левенков, Олег Романович (1946—2016) — советский и российский артист балета, балетовед, продюсер.
 Левенкова, Ольга Владимировна (род. 1984) — российская легкоатлетка, специализирующаяся в пяти- и семиборье.